Gendün Gyaltsen (Ganden tripa) (1532 - ca. 1605/1607), een Tibetaans geestelijke en ganden tripa vanaf 1603
Gendün Tenpey Gyaltsen (1728-1790), een Tibetaans geestelijke en Ling Rinpoche